toponimy
 Dow (Kalifornia)
 Dow (Kentucky)
 Xau, Dow

ludzie o imieniu Dow
 Dow Bar-Nir
 Dow Ben-Me’ir
 Dow Chenin
 Dow Josef
 Dow Lipman
 Dow Milman
 Dow Sadan
 Dow Szilanski
 Dow Zakin